Ouzouer kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ouzouer-sur-Trézée, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ouzouer-sous-Bellegarde, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ouzouer-le-Marché, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ouzouer-le-Doyen, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ouzouer-des-Champs, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,